Премантура је најјужније село у Истри. Налази се у општини Медулин, 10 km јужно од Пуле. Насељено је још у бронзано доба.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, Премантура је имала 768 становника.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Премантура је имало 574 становника, следећег националног састава:

Види још 
 Рт Камењак

Литература

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Истарској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општина Медулин